Brian Davis, né le , à Atlantic City, au New Jersey, est un ancien joueur américain de basket-ball ;
 Brian Davis est un personnage de la série Heroes.